Агафо́нов, Ива́н:
 Агафонов, Иван Агеевич (1933—2005) — советский и российский актёр театра и кино.
 Агафонов, Иван Панкратьевич (1803—1868) — российский тайный советник, генерал-штаб-доктор.